Bremse kan have flere betydninger:

 Bremse (mekanik) – en anordning, hvis formål er helt eller delvist at kunne bringe et objekt til standsning.
 Bremse (insekt) – Oestridae; en gruppe af fluer.